Дарьино — топоним в России:

Населённые пункты 

 Дарьино — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Дарьино — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Дарьино — село в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Дарьино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Дарьино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Дарьино — село в Суджанском районе Курской области.
 Дарьино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Дарьино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Дарьино — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Дарьино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Дарьино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Дарьино — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.
 Дарьино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Дарьино — деревня в Старицком районе Тверской области.

Объекты железнодорожного транспорта 
 Дарьино — разъезд/остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в одноимённой деревне в Башкортостане.

Другое 

 Дарьино — усадьба деревни Дарьино Одинцовского района Московской области.

См. также 
 Дарьина
 Дарьино-Ермаковка
 Большое Дарьино
 Малое Дарьино